Nier puede hacer referencia a:

 Nier, cráter del planeta Marte.
 Alfred Nier (1911 - 1994), físico estadounidense de ascendencia alemana.
 Premio Nier, anual al joven científico más destacado.
 Nier, un videojuego de 2010.